El Gran Premio de Francia de 1995 fue la novena prueba del Campeonato del Mundo de Motociclismo de 1995. Tuvo lugar en el fin de semana del 7 al 9 de julio de 1995 el Circuito Bugatti localizado en Le Mans.

Resultados 500cc

Resultados 250cc

Resultados 125cc

Referencias 

Gran Premio de Francia de Motociclismo
Francia
Deporte en Francia en 1995